Traut ist der Familienname folgender Personen:

 Agnes Traut (1811–1861), deutsche Opernsängerin (Sopran), siehe Agnes Pirscher
 Anja Amend-Traut (* 1966), deutsche Rechtswissenschaftlerin
 Bill Traut (um 1929–2014), US-amerikanischer Musikmanager und -Produzent
 Carl Traut (Karl Traut; 1872–1956), deutscher Schriftsteller
 Karl Traut (SS-Mitglied) (1906–1986), deutscher SS-Obersturmbannführer und Führer des Einsatzkommando 3
 Emma Brunner-Traut (1911–2008), deutsche Ägyptologin

 Herbert Traut (1927–1989), deutscher Manager, Generaldirektor eines DDR-Betriebs, Kandidat des ZK der SED
 Herbert F. Traut (1894–1963), US-amerikanischer Gynäkologe und Geburtshelfer
 Hermann Traut (1866–1931), deutscher Bibliothekar und Historiker
 Michael Traut (* 1964), deutscher Offizier
 Sascha Traut (* 1985), deutscher Fußballspieler
 Walter Traut (1907–1979), österreichischer Filmproduktionsleiter
 Wolf Traut (* um 1485; † 1520), deutscher Maler, Zeichner und Grafiker der Renaissance

Siehe auch:
 Trauth
 Trautmann
 Taut
 Trout
 Drauth
 Draudt
 Traude
 Traute